Alveolar frikativa kan syfta på:

 Tonlös alveolar frikativa – ett konsonant språkljud med IPA-tecken .
 Tonande alveolar frikativa – ett konsonant språkljud med IPA-tecken .

Se även
Alveolar konsonant
Frikativa

Konsonantljud